Rallo ist der Familienname folgender Personen:

 Duilio Rallo (1916–1977), italienischer Fußballspieler
 Greg Rallo (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Michele Rallo (* 1946), italienische Politikerin
 Vito Rallo (* 1953), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat